Weißenau steht für:

 Weißenau (Ravensburg), Ortsteil der Stadt Ravensburg (Ortschaft Eschach) in Baden-Württemberg
 Kloster Weißenau, ehemaliges Kloster bei Ravensburg
 Die Weißenau, zeitweiliger Name des ZfP Südwürttemberg (Standort Weißenau) im ehemaligen Kloster Weißenau
 Die Außenstelle Weißenau der Universität Tübingen

Weissenau steht für:

 Ruine Weissenau, Burgruine in Interlaken in der Schweiz
 Schloss Weißenau, Schloss bei Wolfsberg in Österreich

Siehe auch: 
 Weisenau